Pardo kan som auktorsförkortning betyda:

 Isabel Pardo
 Trinidad Herménégilde José Pardo de Tavera

Robotskapade auktorsförkortningar